Это список государств — членов Европейского союза, отсортированный по численности населения по данным Евростата на 1 января 2020 года (за 2019 год) и в сравнении на 1 января 2019 года с показателем прироста

См. также 
 Государства — члены Европейского союза
 Население стран Европейского союза

Примечания 

ЕС
Население по странам
 
Списки:Европейский союз